Schinznach hat folgende Bedeutungen:

 Schinznach, Gemeinde im Kanton Aargau
 Schinznach-Bad, Gemeinde im Kanton Aargau, ab 2020 Stadtteil von Brugg
 Schinznach-Dorf, Dorf im Kanton Aargau, seit 2014 zu Schinznach gehörend

Diverses:
 Schinznacher Baumschulbahn, Kleinbahn in Schinznach-Dorf